Картильяно () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 3537 человек, плотность населения составляет 505 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 36050. Телефонный код — 0424.

Покровителями коммуны считаются святые Освальд, Симон Кананит и Иуда. Праздник ежегодно празднуется 5 августа.

Ссылки